Лас Кањас има више значења:

 Лас Кањас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кањас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кањас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кањас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Кањас (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Кањас (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Кањас (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Кањас (Уехукар), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Кањас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Кањас (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Кањас (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Кањас, Ел Апарато (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Кањас (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Кањас (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Кањас (Сан Мигел Кезалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Кањас (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Кањас (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Кањас, Лос Виљегас (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Кањас (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Кањас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Кањас (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Кањас, Хуан Теодоро (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Кањас (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику